принц Фредерик:
 Фредерик, принц Датский и Норвежский (1753 — 1805) 
 Фредерик, принц Уэльский (1707—1751) — сын Георга II, отец Георга III, умер при жизни отца.